Анна Кляйн — американська модельєрка
 Анна Кляйн — головна старша наглядачка концтабору Равенсбрюк

Див. також 
 Anne Klein (бренд)